Ignorance ("ignorancia" en inglés o en francés) puede referirse a:
 Ignorance, sencillo de Paramore lanzado en 2009;
 Ignorance, álbum de Sacred Reich lanzado en 1987;
 La ignorancia, novela de Milan Kundera publicada originalmente en francés, bajo el título L'ignorance, en 2000.